Drzewo genealogiczne dynastii Stuartów, panującej w Szkocji w latach 1371 – 1714, w Anglii w 1603 – 1714, a od 1707 jako królowie Zjednoczonego Królestwa Wlk. Brytanii i Irlandii.

Stuartowie
!